Dinematocricus är ett släkte av mångfotingar. Dinematocricus ingår i familjen Rhinocricidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slitsdubbelfotingar
Dinematocricus